Plessenberg ist der Ortsname von

 Plessenberg (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Plessenberg (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Weiter ist der Plessenberg ein Berg im Seulingswald, Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Siehe auch:
 Plassenberg
 Plessenburg
 Blessenberg
 Plassenburg